USS Belknap war der Name zweier Schiffe der United States Navy, die nach den Admiralen George Eugene Belknap und dessen Sohn Reginald Rowan Belknap benannt wurden:

 USS Belknap (DD-251), Zerstörer der Clemson-Klasse
 USS Belknap (CG-26), Typschiff der Belknap-Klasse, in Dienst ab den 1960ern bis in die 1990er.

Belknap